Texas Twister peut faire référence à :

 The Texas Twister, un album de jazz de Don Wilkerson, sorti en 1960 ;
 Texas Twister, un album de soul jazz de Melvin Sparks, sorti en 1973 ;
 The Texas Twister, un album de jazz de Buddy Tate, sorti en 1975 ;
 Texas Twister, un super-héros créé par Marvel Comics en 1976 ;
 Texas Twister, un album de blues de Johnny Copeland, sorti en 1983.